Biały Dunajec – rzeka w Polsce, prawy dopływ Dunajca
 Biały Dunajec – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim
 Biały Dunajec – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim
 Biały Dunajec – stacja kolejowa we wsi Biały Dunajec
 Dekanat Biały Dunajec – jeden z 45 dekanatów w rzymskokatolickiej archidiecezji krakowskiej
 Biały Dunajec (gromada) – dawna gromada w latach 1954–1972

Zobacz też 
 Dunajec (ujednoznacznienie)